Лантаба́т () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Пеи-де-Бидаш, Амикюз и Остибар. Округ коммуны — Байонна.

Код INSEE коммуны — 64313.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к юго-западу от Парижа, в 185 км южнее Бордо, в 65 км к западу от По.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 292 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 168 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 121 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 72,0 %, в 1999 году было 68,5 %). Из 121 активных жителей работали 121 человек (74 мужчины и 47 женщин), безработных не было. Среди 47 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Св. Киприана (XII век). Исторический памятник с 2003 года
 Часовня Св. Стефана (XII век)
 Церковь Св. Мартина (XVIII век)
 Протоисторическая стоянка. Исторический памятник с 1982 года
 Протоисторические оборонительные укрепления. Исторический памятник с 1982 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи